Brickman ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Brickman (* 1961), US-amerikanischer Pianist und Songwriter
 Marshall Brickman (* 1941), US-amerikanischer Drehbuchautor und Oscarpreisträger
 Paul Brickman (* 1949), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Leslie Bricusse (1931–2021; genannt: Brickman), britischer Komponist und Liedtexter
 Brickmann
 Brigman